Серге́й Ви́кторович Дудако́в (род. 13 января 1970 года, Москва, СССР) — советский/российский фигурист и тренер по фигурному катанию. Победитель соревнований «Золотой конёк Загреба» (1989), двукратный чемпион (1989—1990, 1990—1991) Piruetten. Занял 7-е место на Чемпионате мира среди юниоров 1987 года. Тренер — Виктор Кудрявцев.

В 2006-2011 годах работал тренером в ДЮСШ № 48 (Москва), затем в сезоне 2011/2012 перешёл в группу «Самбо-70» Этери Тутберидзе. Его настоящие и бывшие воспитанники: Сергей Воронов (2013—2016), Полина Цурская (2013—2018), Серафима Саханович (2014—2015), Юлия Липницкая (до 2015 года), Адьян Питкеев (до 2016 года), Евгения Медведева (до 2018, затем с 2020 года), Дарья Паненкова, Анастасия Тараканова и Камила Валиева.

Кавалер ордена Дружбы (2018).

Заслуженный тренер России (2016).

Результаты выступлений

Награды и признание 
Орден Дружбы (2018) -За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея)

Заслуженный тренер России 2016

Орден Почета- за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика)

Ссылки 

Родившиеся в 1970 году
Википедия:Биографии современников
Тренеры по фигурному катанию России
Спортсмены Москвы